Skopus steht für:

 Skopus (Berg), ein Berg in Israel
 Skopus (Logik), die Reichweite eines Quantors
 Skopus (Sprachwissenschaft), Satzteil, der den Wirkungsbereich eines Ausdrucks darstellt

Siehe auch:
 Scopus